Юрій Володимирович (Долгорукий) — князь з роду Мономаховичів
 Юрій Володимирович — князь з роду Ізяславичів
 Юрій Володимирович — князь з муромо-рязанської гілки Рюриковичів